Стреле́цкие Хутора́ — село Пригородного сельсовета Усманского района Липецкой области.

Расположены на Усманском шоссе у железнодорожной линии Грязи — Воронеж. Рядом проходит Татарский вал.

Населены выходцами из Стрелецкой слободы города Усмани, почти на границе с которым расположены. Это обстоятельство и способствовало названию.

В районе Стрелецких Хуторов расположен исток одного из притоков реки Излегоща.

Население

Люди, связанные с селом 
Телегин, Григорий Георгиевич — Герой Советского Союза, уроженец села, 1914 года, погиб в 1944 году.

Примечания 

Населённые пункты Усманского района